Cuvântul "masă" poate semnifica:
 masă - un concept fundamental în fizică;
 masă (obiect) - o piesă de mobilier;
 masă (mâncare) - ceea ce se mănâncă; mâncare, bucate;
și în expresii ca:
 în masă, mase de oameni - expresie cu semnificația "mult";
 punere la masă- în sensul de punere la pământ a unei instalații electrice.